Der GDF Suez Grand Prix 2010 war die 16. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Budapest. Es war als International-Turnier Teil der WTA Tour 2010 und fand zusammen mit den Collector Swedish Open Women vom 5. bis zum 11. Juli 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Budapest